Фолден (; ) — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Северная Норвегия. Включала в себя современную коммуну Сёрфолл, бывшую коммуну Хьеррингёй (Будё) и юго-восточную часть коммуны Стейген.

Название происходит от одноимённого фьорда.

История 
Коммуна Фолден была образована в 1837 году и просуществовала до 1 января 1887 года, когда была разделена на два новых муниципальных образований: Нурфолл-Хьеррингёй и Сёрфолл. Перед разделение население коммуны составляло 3 293 человека.

Примечания 

Бывшие коммуны Норвегии